Финнмаркен () — пассажирский пароход, построенный в 1956 году гамбургской верфью Blohm + Voss по заказу норвежской судоходной компании Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS).

В настоящее время судно является кораблем-музеем в Музее берегового экспресса (Хуртигрутена) в городе Стокмаркнесе, Норвегия.

С начала постройки и до 1993 года судно обслуживало линию Хуртигрутен (Hurtigruten) — от Бергена до Киркенеса, расположенного на Крайнем Севере.

Линия «Хуртигрутен» — историческая морская линия Норвегии, возникла в 19 веке, когда Ричард Виз — капитан парохода DS Vesteraalen компании Хуртигрутен, положил начало регулярным рейсам вдоль западного побережья Норвегии. Первый рейс из Тронхейма в Хаммерфест состоялся в 1893 году.

Имя судна «Финнмаркен» происходит от устаревшего названия самой северной губернии (фюльке) королевства Норвегия.

Ссылки 
 Сайт Музея берегового экспресса (Хуртигрутена) в городе Стокмаркнесе

Корабли-музеи
Blohm + Voss
Пассажирские суда
Пароходы Норвегии